

Безінген — громада в землі Баден-Вюртемберг

Бозінген — громада в кантоні Фрібур